Камбре́ (фр. Cambrai, пикард. Kimbré, исп. Cambre) — многозначный термин.

 Камбре — город и коммуна на севере Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Нор, центр одноименного кантона. 
 Камбре — кантон во Франции, находится в регионе Нор — Па-де-Кале, департамент Нор, округ Камбре.
 Камбре — округ во Франции, один из округов в регионе Нор-Па-де-Кале. 
 Камбре — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. 
 Камбре — балетный термин, наклон корпуса вбок или назад.